Taxi puede referirse a:

Transporte 
 Taxi, medio de transporte urbano en automóvil, generalmente con taxímetro. 
 Mototaxi, medio de transporte en motocicleta.
 Taxi colectivo (o solo colectivo) es un medio de transporte chileno, argentino y peruano en vehículo sedán.
 Bicitaxi (también tricitaxi, rickshaw, pedicab o velotaxi).
 Burrotaxi es un transporte rural en burro.

Historieta y literatura 
 Taxi, novela del escritor egipcio Khaled Al Khamissi.
 Taxi, serie de historietas de Alfonso Font.
 Taxista, serie de historietas de Martí para El Víbora.

Cine y televisión 
 Taxi Driver (1976), película dramática dirigida por Martin Scorsese.
 Taxi (1932), película dirigida por Roy Del Ruth.
 Taxi (1996), película dirigida por Carlos Saura.
 Taxi Express (1998), película francesa cómica  dirigida por Gérrard Pires.
 Taxi 2 (2000), una secuela de la anterior película.
 Taxi 3 (2003), una secuela de las anteriores película.
 Taxi 4 (2007), una secuela de las anteriores película.
 Taxi: Derrape total (2004), película cómica dirigida por Tim Story - versión estadounidense de la película francesa Taxi.
 Taxi (película de 2015) (2015), película iraní dirigida por Jafar Panahi.
 Taxi (1978), serie de televisión norteamericana.
 Taxi, concurso de televisión.
 Taxi Orange, es un programa de telerralidad austríaco basado en las reglas básicas de Gran Hermano.

Música 
 Taxi (2005-), grupo musical creado a partir de la separación de Melón Diesel.

Enlaces externos